teatr cieni – rodzaj teatru lalkowego
 Teatr cieni – książka z gatunku science-fiction, napisana przez Orsona Scotta Carda